Kujang kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Kujang, administrativ by, Jawa Barat,

Nordkorea 

 Kujang-ŭp, ort, Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar